Greg Brown peut désigner :
 Greg Brown, commentateur sportif américain ; 
 Greg Brown, américain DG Motorola Solutions ; 
 Greg Brown III (né en 2001), joueur américain de basket-ball ;